istenember, teológiai fogalom
 Istenember, film
 Istenember, Karen Kingsbury könyve
 Istenember, Pintér Béla egyik zenei albuma